Wörndl ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Wörndl (* 1959), deutscher Skirennläufer
 Heidelore Wörndl (* 1944), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Kathi Wörndl (* 1983), österreichische Moderatorin und Journalistin
 Paulus Wörndl, bürgerlich August Wörndl (1894–1944), österreichischer katholischer Ordenspriester und NS-Opfer
 Tom Wörndl (geboren 1989), deutscher Theatermusiker, Gründungsmitglied der Band Levantino

Siehe auch:
 Wörndle